Гран-при Лаллы Мерьем — турнир среди женщин.
 Гран-при Хассана II — турнир среди мужчин.